Кулумбегов () — фамилия:
 Кантидзе, Александр (Алан Кулумбегов; род. 1968) — советский и грузинский футболист.
 Кулумбегов, Альберт Вадимович (род. 1977) — работник МВД.
 Кулумбегов, Артур Ахсарович (род. 1982) — российский футболист.
 Кулумбегов, Доменти Сардионович (род. 1955) — премьер-министр Южной Осетии.
 Кулумбегов, Роберт Вадимович (1973—2022) — певец, заслуженный артист Абхазии и Южной Осетии.
 Кулумбегов, Торез Георгиевич (1938—2006) — политический и государственный деятель Южной Осетии.